Le mot bureau peut désigner :

Nom commun 
 un bureau, un meuble semblable à une table
 un bureau, un lieu de travail
 en informatique, le bureau est l'espace de travail d'un environnement de bureau.
 l'instance exécutive d'une association, d'une assemblée parlementaire ou d'autres organismes. On parle ainsi de bureau politique dans certains partis politiques.

Hydronyme 

 Le Bureau, ruisseau affluent du Jaur dans l'Hérault.
Lac Bureau (réservoir Gouin), un plan d'eau du réservoir Gouin, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.

Prénom 
Bureau est un ancien prénom français notamment porté par : 
 Bureau de Meudon, échanson du Roi et fils du Chevalier Jean de Meudon.

Patronyme 

 Allyre Bureau (1810-1859), homme politique et musicien français ;
 Bernard Bureau (né en 1959), footballeur français ;
 Bureau III de La Rivière (?- 1400)
 Édouard Bureau (1830-1918), médecin et botaniste français, frère de Léon et Louis Bureau ;
 Edouard Bureau (1992-), écrivain français ;
 Fabrice Bureau (1967-),professeur belge de médecine vétérinaire ;
 Florent-Joseph Bureau (1906-1999), mathématicien belge ;
 Gaspard Bureau (?-1469), seigneur de Villemomble, frère de Jean Bureau ;
 Georges Bureau (1870-1940), homme politique français ;
 Henri Bureau (1940-2014), reporter-photographe français ;
 
 Jean Bureau (~1390-1463), Grand-Maître de l'Artillerie du Roi Charles VII ;
 Jean Bureau de la Rivière (~1338-1365)
 Jérôme Bureau (né en 1956), journaliste et rédacteur en chef du journal L'Équipe ;
 Joseph-Napoléon Bureau (1827-1897), avocat québécois ;
 Léon Bureau (1837-1900), armateur et linguiste, frère d'Édouard et Louis Bureau ;
 Louis Bureau (1847-1936), zoologiste français, frère d'Édouard et Léon Bureau ;
 Loup Bureau, journaliste français
 Luc Bureau (né en 1935), essayiste et professeur québécois ;
 
 Pauline Bureau, une autrice et metteuse en scène française ;
 Pierre Isidore Bureau (1822-1876), peintre français ;
 Robert Bureau (1892-1965) est un météorologue français, spécialiste des transmissions, reconnu comme l'un des pères du radiosondage, avec Pierre Idrac ;
  (1893-1976), général français.
 Stéphan Bureau (né en 1964), journaliste et animateur québécois.
 Vianney Bureau (né en 1991), auteur-compositeur-interprète français

Plusieurs des personnes citées ci-dessus font partie de la famille Bureau, famille nantaise.

Voir aussi 

 En histoire de la Nouvelle-France, le bureau des Pauvres de Sainte-Famille est un office d'assistance aux démunis établi à la fin du .  
 La couleur bureau est une teinte de brun.
 Cirque Bureau qui a proposé des spectacles de 1854 à 1954
Patronyme français
Patronyme québécois